Marigot – największa wieś parafii św. Andrzeja na Dominice
 Le Marigot – miasto na Martynice
 Marigot – stolica terytorium Saint-Martin